Траск () — английская фамилия.

Фамилия 
Известные носители:
 Траск, Кен — американский кёрлингист и тренер.
 Траск, Кит (род. 1960) — новозеландский гребец.
 Траск, Ларри (1944—2004) — американский лингвист.
 Траск, Паркер Дэвис (Trask Parker Davies; 1899—1961) — американский геолог.

Топоним 
 Траск (горы)
 Траск (река)

Прочее 
 TRASK — компьютер

Примечания